Aqua Vista ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Aqua Vista (Alabama), im Lauderdale County
 Aqua Vista (Connecticut), im Fairfield County